Altamira Uno kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Altamira Uno, Villa Comaltitlán, Chiapas, 
 Altamira Uno, Mapastepec, Chiapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar